Gomila ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Gomila (* 1995), spanisch-deutscher Basketballspieler
 Gumersind Gomila (1905–1970), spanischer Dichter
 Juan Bautista Mariano Picornell y Gomila (1759–1825), spanischer Pädagoge und Revolutionär 
Gomila steht für
 Grabhügel in Kroatien